Блекуа () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Блекуа-и-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Блекуа Пердисес, Хосе Мануэль (род. 1939) — испанский филолог, директор Королевской академии испанского языка.